Ко́стерлиц — еврейская фамилия:

 Костерлиц, Ганс Вальтер () (1903—1996) — немецкий и британский биохимик и физиолог, лауреат премии Ласкера.
 Костерлиц, Джон (, род. 1942) — британский и американский физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике (2016), сын Г. В. Костерлица.
 Генри Костер (настоящее имя Герман Костерлиц, 1905—1988) — немецкий и американский режиссёр и сценарист, брат Г. В. Костерлица.

См. также 
 Переход Березинского — Костерлица — Таулеса ()

Примечания